Whittington est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Art et spectacle
Whittington, opéra-bouffe de Jacques Offenbach (1874)
Whittington, nouvelle pour enfant de Alan Armstrong (2005)

Patronyme

 Bill Whittington (1949-2021), pilote automobile américain ;
 Dick Whittington, animateur de radio et un acteur américain ;
 Don Whittington (né en 1946), pilote automobile américain ;
 
 Harry Whittington (1915–1989), auteur américain de romans policiers connu aussi sous le pseudonyme d'Ashley Carter ;
 Harry Whittington (1916-2010), paléontologue britannique ;
 Richard Whittington (c. 1354-1423), marchand et politicien médiéval anglais, député et quatre fois Lord-maire de la Cité de Londres.

Toponyme

Whittington, banlieue de Geelong, Victoria

Whittington, communauté du comté de Franklin en Illinois

Whittington, village du Derbyshire
Whittington, village du Gloucestershire
Whittington, village du Lancashire
Whittington, village du Shropshire
Whittington, village du Staffordshire
Whittington, village du Worcestershire

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme